Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Gstaad qui se déroule du 21  au .

Faits marquants 
 Pablo Andújar remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Juan Mónaco. Il emporte son  ATP en simple.
 En double, Andre Begemann et Robin Haase s'imposent en finale face à Rameez Junaid et Michal Mertiňák. Il s'agit du  en double pour Begemann et du  pour Haase.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Gstaad
Sport en Suisse en 2014
Tennis en juillet  2014